Lacedaemonia steht für:
 Sparta
 Titularbistum Lacedaemonia